Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten kann sich beziehen auf:

 Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten (Amsterdam) (1820–1870)
 Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam, seit 1870
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen oder Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten in Antwerpen; seit 1664
 Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag; seit dem 16. Jahrhundert